Les Championnats d'Europe de lutte 2022 se déroulent du 28 mars au  à Budapest, en Hongrie.

Les délégations biélorusse et russe sont bannies de la compétition à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Podiums

Hommes

Lutte libre

Lutte gréco-romaine

Femmes

Lutte féminine

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de lutte
 Championnats du monde de lutte
 Lutte
 Lutte libre (LL)
 Lutte gréco-romaine (GR)
 Lutte féminine (LF)
 United World Wrestling

Liens externes 
  Page sur le site de la fédération internationale

2022
Lutte
Championnat d'Europe à Budapest
Sport en Hongrie en 2022
Sport en mars 2022
Sport en avril 2022